Soho (Birmingham) een wijk in Birmingham
 Soho (Londen), een wijk in Londen.
 SOHO (ruimtesonde), een ruimtesonde die de zon observeert.
 SOHO (kantoor), een kantoor thuis.
 Soho (band), Engels popmuziektrio

Zie ook
 SoHo, een wijk in New York